Williams Peak ist der Name folgender Berge:

 Williams Peak (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Williams Peak (Alaska)
 Williams Peak (Arizona)
 Williams Peak (Mariposa County, Kalifornien)
 Williams Peak (Mendocino County, Kalifornien)
 Williams Peak (Colorado)
 Williams Peak (Clearwater County, Idaho)
 Williams Peak (Custer County, Idaho)
 Williams Peak (Valley County, Idaho)
 Williams Peak (New Mexico)
 Williams Peak (Oklahoma)
 Williams Peak (Utah)